Benoît Collombat, né en 1970, journaliste français de radio, grand reporter ;
 
 Isabelle Collombat (écrivaine), née en 1970
 Isabelle Collombat (universitaire), née en 1966
 Pierre-Yves Collombat, né en 1945, homme politique français, sénateur.